«Эрик-викинг» () — художественный кинофильм в жанре фэнтези, снятый Терри Джонсом по мотивам скандинавской мифологии. Фильм вольно трактует сюжет детской книги Джонса «Сага об Эрике-викинге», изданной в 1983 году.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается во времена, предшествующие Рагнарёку: брат поднял руку на брата, всю землю окутала королева Зима и волк Фенрир вот-вот проглотит Солнце. Главный герой картины — молодой викинг Эрик (Тим Роббинс), который начинает понимать, что жизнь — это не только насилие и грабёж. Сомнения в правильности принятого среди викингов образа жизни начинают одолевать Эрика, когда он влюбляется в Хельгу — девушку, случайно убитую им во время обычного захватнического похода. Поражённый её смертью, он решает положить конец Рагнарёку.

Эрик собирает отряд, с которым планирует добраться до страны Хай-Бразил, где ему надо найти рог «Громовержец» и трижды в него протрубить. Первый звук рога должен перенести Эрика и его команду в Асгард, второй — разбудить спящих богов, а третий — вернуть героев домой.

Локи, помощник кузнеца, понимает что окончание Рагнарёка сделает ненужными производимое им оружие, потому что люди перестанут убивать друг друга. Локи подговаривает своего хозяина, кузнеца Кейтеля помешать Эрику в походе. Сам же отправляется к известному своей жестокостью конунгу по имени Хальвдан Чёрный (Джон Клиз), которого также убеждает в необходимости убить Эрика и не допустить окончания Рагнарёка (кроме того, гибель Кейтеля сделает Локи единственным кузнецом в деревне).

Творческая группа 
Режиссёр фильма Терри Джонс и актёр Джон Клиз — бывшие участники комик-труппы Монти Пайтон и принимали участие в создании знаменитой провокационной серии фильмов по Монти Пайтон, в которой в фарсовом стиле показали некоторые ключевые моменты мировой истории. В фильме «Эрик Викинг» также продолжаются некоторые традиции Монти Пайтон.

Музыку к фильму написал композитор Нил Иннес, также длительное время сотрудничавший с труппой Монти Пайтон.

Дедушку Эрика играет актёр Микки Руни — «ветеран» Голливуда, исполнивший свыше 200 ролей.

В ролях

Ссылки 

 Still photos of the film

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Швеции
Фильмы Швеции 1989 года
Кинокомедии 1989 года
Фильмы о викингах
Экранизации сюжетов германо-скандинавской мифологии
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы Великобритании 1989 года
Независимые фильмы Великобритании
Независимые фильмы Швеции
Фильмы SF